Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2002/2003  начался 24 октября 2002 года и закончился 1 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2002/2003
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2002 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003